Premijer Liga (2002/2003) była 9. sezonem rozgrywek w piłce nożnej o mistrzostwo Bośni i Hercegowiny. Od tego sezonu liga skupiała najlepsze drużyny trzech nacji - Boszniaków, Chorwatów i Serbów. W rozgrywkach brało udział 20 zespołów. Tytułu nie obroniła drużyna FK Željezničar. Nowym mistrzem został zespół Leotar Trebinje.

Tabela końcowa

Zobacz też 
 Premijer Liga

Bibliografia 

2002 w piłce nożnej
2003 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Bośni i Hercegowinie
2002 w Bośni i Hercegowinie
2003 w Bośni i Hercegowinie